Ball Aerospace & Technologies Corp (сокр. Ball Aerospace, «Болл Аэроспейс Текнолоджис») — американский производитель космических аппаратов, систем и агрегатов для оборонного и коммерческого применения.

Компания «Болл Аэроспейс» является дочерней компанией корпорации «Болл» (Ball Corporation, NYSE: BLL). Крупные офисы компании расположены в городах Боулдер, Брумфилд (Broomfield), Вестминстер (Westminster) в штате Колорадо, более мелкие — в штатах Нью-Мексико, Огайо, Джорджия, Виргиния и Мэриленд.
Компания «Болл Аэроспейс» начала с производства систем наведения для военных ракет в 1956 году, и в дальнейшем выиграла конкурс на постройку одного из первых космических аппаратов НАСА (NASA) «Орбитальная солнечная обсерватория». На протяжении многих лет компания осуществляла множество проектов в аэрокосмической области для НАСА и других компаний.
Кроме этого, компания создала много других продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли: смазки, оптические системы, системы слежения за звездами, антенны.

Проекты компании

Текущие 
  Миссия Orbital Express для автономного обслуживания спутников.
  Телескоп Кеплер для поиска обитаемых планет.
  Телескоп Джеймс Вебб для изучения формирования звёзд ранней Вселенной.
  Телескоп WISE направлен на получение обзора всего неба в инфракрасном диапазоне.
 Спутник исследования Земли WorldView-2.
 Программа Opticks для обеспечения функций ДЗЗ.

Завершённые 
 Космические аппараты для DigitalGlobe: QuickBird (совместно с Orbital Sciences Corporation), WorldView I и WorldView II
 Оборудование для телескопа Спитцер: Cryogenic Telescope Assembly, Infrared Spectrograph и Multiband Imaging Photometer
 Оборудование для телескопа Хаббл: Advanced Camera for Surveys, Cosmic Origins Spectrograph и Wide Field Camera 3
 AEROS
 CALIPSO, космический аппарат NASA и CNES
 CloudSat, спутник исследования Земли NASA
 Аппарат Deep Impact и инструменты для него.
 Стар-трекеры для программы Шаттл
 Камера HiRISE для Mars Reconnaissance Orbiter
 Конформные антенны для Joint Strike Fighter
 Оборудование для Mars Exploration Rover: High-Gain Antenna Gimbal и Panoramic-camera Mast Assembly
 Orbiting Solar Observatory
 Телескоп и вакуумный контейнер для Infrared Astronomical Satellite
 Mast Mounted Sight для вертолёта Bell OH-58 Kiowa
 Солнечный ультрафиолетовый радиометр SBUV/2

Примечания

Ссылки 
 

Ракетно-космические компании США